Benjamín Gould puede referirse a:

 Benjamin Apthorp Gould, astrónomo estadounidense iniciador de la astronomía observacional en la Argentina;
 Benjamín Gould, localidad de la Argentina.